Волк и баран:

 Волк и баран — народная сказка.
 Волк и баран — белорусский мультипликационный фильм (2012).
 Волк и баран — российский мультипликационный фильм (2014).